Die Zweite Division 1913/14 war die fünfte Spielzeit der zweithöchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball und die letzte Spielzeit vor der durch den Ersten Weltkrieg bedingten Unterbrechung bis zum Jahr 1919. Sie begann am 7. September 1913 und endete am 29. März 1914.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Tabellenerste und -zweite stieg in die Erste Division auf. Die beiden Tabellenletzten stiegen ab.

Zur Ermittlung der Auf- bzw. Abstiegsplätzen gab es bei Punktgleichheit Entscheidungsspiele.

Abschlusstabelle

Relegation 

|}

Weblinks 
 History of Soccer

Fußballsaison 1913/14